Grupp D i Världsmästerskapet i fotboll 2014 spelades från 14 juni till 24 juni 2014.

Tabell

Matcher

Uruguay mot Costa Rica

{{Resultat med trupp|id=URU-CRC
|nr       = 7
|bild     = URU-CRC 2014-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Edinson Cavani 
|mål2     =  Joel Campbell Óscar Duarte Marco Ureña
|arena    = Castelão
|spelplats= Fortaleza
|publik   = 58679
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Joel Campbell
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

England mot Italien

{{Resultat med trupp|id=ENG-ITA
|nr       = 8
|bild     = ENG-ITA 2014-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Daniel Sturridge 
|mål2     =  Claudio Marchisio Mario Balotelli
|arena    = Arena da Amazônia
|spelplats= Manaus
|publik   = 39800
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Mario Balotelli
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Uruguay mot England

{{Resultat med trupp|id=URU-ENG
|nr       = 23
|bild     = URU-ENG 2014-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Luis Suárez 
|mål2     =  Wayne Rooney
|arena    = Arena de São Paulo
|spelplats= São Paulo
|publik   = 62575
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Luis Suárez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Italien mot Costa Rica

{{Resultat med trupp|id=ITA-CRC
|nr       = 24
|bild     = ITA-CRC 2014-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Bryan Ruiz
|arena    = Arena Pernambuco
|spelplats= Recife
|publik   = 40285
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Bryan Ruiz
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Italien mot Uruguay

{{Resultat med trupp|id=ITA-URU
|nr       = 39
|bild     = ITA-URU 2014-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Diego Godín
|arena    = Arena das Dunas
|spelplats= Natal
|publik   = 39706
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Gianluigi Buffon
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Costa Rica mot England

{{Resultat med trupp|id=CRC-ENG
|nr       = 40
|bild     = CRC-ENG 2014-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Mineirão
|spelplats= Belo Horizonte
|publik   = 57823
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Keylor Navas
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Noter

Grupp D
Sport i Belo Horizonte
Sport i Fortaleza
Sport i Manaus
Sport i Natal
Sport i Recife
Internationella sportevenemang i São Paulo
São Paulo under 2000-talet